Laure Savasta (1974 -) est une joueuse de basket-ball française. 
 Leela Savasta est une actrice canadienne.